Philipp von Schleswig-Holstein ist der Name folgender Personen:
* Philipp Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf (1570–1590), Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf, siehe Philipp (Schleswig-Holstein-Gottorf)